Osoby o tym nazwisku:
 Einar Englund – fiński kompozytor
 Ingrid Englund – szwedzka narciarka alpejska, olimpijka
 Nils-Joel Englund – szwedzki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Nita Englund – amerykańska skoczkini narciarska
 Ola Englund – szwedzki muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny i inżynier dźwięku
 Robert Englund – amerykański aktor i reżyser
 Thorbjörn Englund – szwedzki muzyk, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, inżynier dźwięku i producent muzyczny
 Tom S. Englund – szwedzki gitarzysta i wokalista